la famille Mugnier (Annecy) :
 Francis Mugnier (1884-1949), dit le Chanoine Mugnier
 Cécile Vogt-Mugnier (1875-1962), neurologue
 autres Mugnier :
 Arthur Mugnier (1853-1944), auteur du Journal de l'Abbé Mugnier

Patronyme savoyard